Чемпіонат Австрії 2007—2008 () — 97-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій тридцять другий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 
 Чемпіонат Австрії на soccerway.com 

2008
Австрія
Австрія
2007 в австрійському спорті
2008 в австрійському спорті